Illa peut désigner :
 Illa, une commune du Burkina Faso ;
 Illa, un village du Cameroun ;
 illa, un objet mythologique des Andes.

Homonymie de toponyme